Aleš Sila, slovenski hokejist, * 18. junij 1987, Ljubljana.

Sila je od sezone 2001 igral za ljubljanske klube HK Olimpija, HK Tivoli in HD HS Olimpija, v sezoni 2007 pa je igral v ligi NAHL. Po dveh sezonah pri ATSE Graz kot posojen igralec Olimpije, je sezono 2012/13 začel pri klubu HK Slavija v novoustanovljeni ligi INL, sredi sezone pa je prestopil v francoski klub HC Mulhouse, toda tam ni zaigral. Pred sezono 2013/14 se je vrnil k Olimpiji.

Med letoma 2005 in 2007 je bil član slovenske mladinske reprezentance, za člansko reprezentanco pa je nastopil na eni tekmi Svetovnega prvenstva 2010 D1.

Pregled kariere 

|-
| HK Olimpija Ljubljana
| Slovenska liga
| 01/02
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Ljubljana
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 16
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 5
|
|
|
|
| 2.61
| .898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 4
| 5
|
|
|
|
| 3.01
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 30
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 2
| 5
|
|
|
|
| 0.75
| .971
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 1
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
| .826
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.76
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 06/07
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.67
|
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.67
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 7
| 16
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 2
| 5.01
| .895
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Jr. Blues
| NAHL
| 07/08
|
| 18
| 46
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.82
| .882
|
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 10
|
|
|
|
|
| 3.75
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 22
| 37
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.55
| .890
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.72
|
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1| 09|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 4
|
|
|
|
|
| 3.68
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 28
|
|
|
|
|
| 3.81
| .897
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 2
|
|
|
|
|
| 0.56
| 
|
| 3
|
|
|
|
|
| 4.58
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1| 10|
| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1.000'''
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 11
|
|
|
|
|
| 3.96
| .897
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ATSE Graz
| Avstrijska 2. liga
| 10/11
|
| 4
|
|
|
|
|
| 1.50
| .942
|
| 8
|
|
|
|
|
| 2.22
| .923
|-
| ATSE Graz
| Avstrijska 2. liga
| 11/12
|
| 28
|
|
|
|
|
| 2.03
| .927
|
| 11
|
|
|
|
|
| 3.05
| .899
|-
| HK Playboy Slavija
| INL
| 12/13
|
| 27
|
|
|
|
|
| 2.29
| .917
|
| 8
|
|
|
|
|
| 1.98
| .924
|-
| HK Playboy Slavija
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 
|
|
|
|
|
| 
| 
|
| 2
|
|
|
|
|
| 1.75
| .942
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti ATSE Graz
Hokejisti HK Slavija
Ljubljanski športniki
Sila, Aleš